Grindhouse Hotel é uma banda de stoner rock, formada no ano de 2010, na cidade de São Paulo, Brasil.

Integrantes 
 Leandro Carbonato - Guitarra e Vocal
 Bart Silva - bateria
 Luiz Natel - Guitarra
 Roger Marx - Baixo

Discografia 
 The Rock and Roll Kids are Coming - (2011 / Ep virtual)
 Chosen One - (2012 / EP em vinil 7 polegadas / Monstro Discos)
 Built in Obsolescence - (2019 / CD / Abraxas)

Ligações externas 
 Página Oficial
 Myspace
 Monstro Discos

Bandas de hardcore punk do Brasil